Sierpc peut désigner :

Toponymie
en Pologne
 dans la voïvodie de Mazovie
Sierpc, ville, et siège de la powiat et gmina de même nom 
Sierpc, powiat 
Sierpc, gmina

Homonymie de toponyme